de ruwe vorm van de specerij kaneel
 kaneelstok (snoepgoed), een qua vorm op een zuurstok gelijkend soort snoepgoed met de smaak van kaneel